Flasktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flasktjärnen, Dalarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Flasktjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Flasktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn